Села:
 Успенівка — Дніпропетровська область, Петропавлівський район
 Успенівка — Донецька область, Покровський район
 Успенівка — Донецька область, Мар'їнський район
 Успенівка — Запорізька область, Бердянський район
 Успенівка — Запорізька область, Гуляйпільський район
 Успенівка — Кіровоградська область, Маловисківський район
 Успенівка — Одеська область, Саратський район